Montagny ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Montagny (Loire) im Département Loire
 Montagny (Rhône) im Département Rhône
 Montagny (Savoie) im Département Savoie
 Montagny-en-Vexin im Département Oise
 Montagny-lès-Beaune im Département Côte-d'Or
 Montagny-lès-Buxy im Département Saône-et-Loire
 Montagny-les-Lanches im Département Haute-Savoie
 Montagny-lès-Seurre im Département Côte-d'Or
 Montagny-près-Louhans im Département Saône-et-Loire
 Montagny-Sainte-Félicité im Département Oise
 Montagny-sur-Grosne im Département Saône-et-Loire

weitere Orte in Frankreich:
 Montagny, Ortschaft in der Gemeinde Cranves-Sales im Département Haute-Savoie
 Montagny, Ortschaft in der Gemeinde Arith im Département Savoie

Orte in der Schweiz:
 Montagny FR, eine Gemeinde im Kanton Freiburg
 Montagny-la-Ville, Ortschaft in der Gemeinde Montagny FR
 Montagny-les-Monts, Ortschaft in der Gemeinde Montagny FR
 Montagny-près-Yverdon, eine Gemeinde im Kanton Waadt

Montagny ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Montagny (* 1978), französischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Montagney